Yurin bezeichnet:
 Yurin (Schauspielerin) (* 1981), japanische Schauspielerin 
 Yurin, Charakter in der Manga-Serie „Dragon Ball“ 

Siehe auch:
 Jurin